El nombre de Manuel Mondragón puede referirse a los siguientes personajes:

Manuel Mondragón, militar y revolucionario mexicano;
Manuel Mondragón y Kalb, político mexicano.